Есть две компьютерные игры, известные как Uplink:

Uplink — дебютный проект Introversion Software, выпущенный в 2001 году. 
Half-Life: Uplink — демоверсия Half-Life 1, выпущенная в 1999 году.